Mencel ist der Familienname folgender Personen:

 Elizabeth Mencel (* 1993), US-amerikanische Sängerin und Songwriterin, siehe Rozes
 Hieronymus Mencel (1517–1590), deutscher evangelischer Theologe
 Jacek Mencel (* 1966), polnischer Fußballspieler
 Joachim Mencel (* 1966), polnischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Mentzel
 Menzel
 Menczel